Боднарчук — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Боднарчук, Василий Николаевич (1929—1994) — митрополит УПЦ КП.
 Боднарчук, Леонид Иванович (1938—2015) — украинский учёный-пчеловод.
 Боднарчук, Олег Владимирович (1980) — украинский режиссер и продюсер.